Cal Mas (Avià), masia al nucli històric del poble d'Avià 
 Cal Mas (l'Arboç), al Baix Penedès 
 Cal Mas (l'Espunyola), masia al Berguedà 
 Cal Mas (Santa Maria d'Oló), casal al Moianès 
 Cal Mas (Torrelles de Llobregat) al Baix Llobregat
 Cal Mas de l'Espasa, edifici de Calafell (Baix Penedès)